A La Liga 1932–1933-as szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnoki címet, története során másodszor, a Madrid CF szerezte meg.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista (Pichichi) 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1